Konstytucjonalizm (polityka)
 Konstytucjonalizm w prawie
 Konstytucjonalizm (psychologia)